Осмийтрисамарий — бинарное неорганическое соединение
осмия и самария
с формулой SmOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтрисамарий образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,7419 нм, b = 0,9367 нм, c = 0,6364 нм, Z = 4,
структура типа карбида железа FeC
.

Примечания 

Соединения осмия
Соединения самария
Интерметаллиды